Jean de Dieu-Raymond de Boisgelin de Cucé (1732-1804), évêque, cardinal et écrivain français.
 Pierre-Marie-Louis de Boisgelin de Kerdu (1758-1816), cousin du précédent.

 Régiment de Boisgélin
 Maison de Boisgelin
Homonymie de patronyme